Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1991-1992 - België
 Eerste klasse 1991-92 (basketbal België)
 Eerste klasse 1991-92 (voetbal België)
 Eerste klasse 1991-92 vrouwen (voetbal Frankrijk)